La abreviatura SMS puede referirse a:
 Short Message Service, siglas en inglés, utilizadas para referirse al servicio de mensajes cortos
 Sega Master System, una videoconsola de Sega.
 Servicio Murciano de Salud, organismo encargado del sistema de prestaciones sanitarias públicas en la Región de Murcia.
 Systems Management Server (servidor de administración del sistema), siglas utilizadas para servidores.
 Systematic Mapping Study, un tipo de estudio científico.
 SMS (serie de televisión), sigla de la serie de televisión Sin miedo a soñar, producción televisiva española de 2006.
 SMS (película), película francesa del año 2014.
 Seiner Majestät Schiff (Buque de Su Majestad o Barco de Su Majestad), utilizadas en los buques de guerra de los Imperios alemán y austro-húngaro.